Różopodobne (Rosanae) – nadrząd roślin okrytonasiennych wyróżniany w niektórych klasyfikacjach biologicznych, np. w systemach Takhtajana, czy Ruggiero i in. (2015). W dawniejszych wersjach systemów klasyfikacyjnych była to stosunkowo niewielka grupa, później jej ujęcie rozszerzano, ale wciąż nadrząd był jednym z szeregu w obrębie podklasy różowych Rosidae.

W systemie Ruggiero i in. (2015), w którym wszystkie okrytonasienne mają rangę klasy, nadrząd Rosanae obejmuje liczne rzędy i ma podobny zakres do podklasy Rosidae w innych systemach. W tym ujęciu jest to jeden z trzech największych nadrzędów (obok liliopodobnych i astropodobnych) w obrębie okrytonasiennych.

 Pozycja i podział taksonu w systemie Ruggiero i in. (2015)
Nadrząd wyróżniony został jako jeden z 18 w obrębie klasy okrytonasiennych Magnoliopsida. Relacje filogenetyczne między rzędami w obrębie nadrzędu zgodnie z APweb:

 Pozycja i podział taksonu w systemie Takhtajana (2009)
W systemie tym były jednym z 8 nadrzędów w obrębie podklasy różowych Rosidae. Znacznie rozszerzony został zakres nadrzędu – obejmował 9 rzędów z 24 rodzinami.

 Pozycja i podział taksonu w systemie Takhtajana (1997)
W systemie tym różopodobne były jednym z 12 nadrzędów w obrębie podklasy różowych Rosidae i należały tu trzy rzędy, w tym dwa monotypowe – Crossosomatales z rodziną Crossosomataceae i Chrysobalanales z rodziną złotośliwowatych Chrysobalanaceae oraz rząd różowców Rosales z dwiema rodzinami – różowatymi Rosaceae i Neuradaceae.

Przypisy 

Okrytonasienne